Меха́ника разруше́ния твёрдых тел — раздел физики твёрдого тела, изучающий закономерности зарождения и роста трещин. В механике разрушения широко используется аппарат теории упругости, теории пластичности, материаловедения.

Основы механики разрушения были заложены публикацией Аланом Гриффитсом результатов исследования разрушения стеклянных образцов. Под действием нагрузки в теле запасается потенциальная энергия упругой деформации (например, при растяжении пружины), а при росте трещины часть потенциальной энергии освобождается. Гриффитc показал, что рост трещины возможен только в том случае, если при её росте выделится больше энергии, чем требуется для образования новых поверхностей при росте трещины (то есть для разрыва межатомных связей в вершине трещины). Этот подход получил название энергетического критерия хрупкого разрушения.

См. также 
 Словарь терминов механики разрушения
 Линейно-упругая механика разрушения
 Нелинейная механика разрушения
 Трещина
 Критерии распространения трещины
 Коэффициент интенсивности напряжений
 Эффективная поверхностная энергия
 R-кривая
 J-интеграл
 Закрытие трещины

Персоналии 
 Гриффитс А. А. (Griffith, A. A.)
 Ирвин Г. Р. (Irwin, G. R.)
 Черепанов Г. П.
 Морозов Е. М.
 Внук Майкл (Wnuk, M. P.)
 Орован Е. (Orowan, E.)
 Райс Дж. Р. (Rice, J. R.)
 Леонов М. Я.
 Морозов Н. Ф.
 Гогоци Г. А.

Литература 
 The mechanics and physics of fracturing: application to thermal aspects of crack propagation and to fracking Genady P. Cherepanov Phil. Trans. R. Soc. A 2015 373 20140119; DOI: 10.1098/rsta.2014.0119. Published 23 February 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Фреймворк AFGROW (Air Force Grow).
 Сайт по Сопромату для студентов и преподавателей, прикладные программы для компьютера.

Механика разрушения
Механика твёрдого деформируемого тела